Der FC Bülach ist ein Fussballverein aus der Schweizer Stadt Bülach. Die Herrenmannschaft spielt derzeit in der 3. Liga des Regionalverbandes Zürich. Auf seinem sportlichen Höhepunkt spielte der Verein ab der Saison 1994/95 vier Jahre lang in der 1. Liga, der dritthöchsten Spielklasse in der Schweiz. Dort war der Verein bereits 1962 vertreten, damals jedoch nur eine Saison lang.
Im sportlichen Bereich waren die letzten 20 Jahre die erfolgreichsten in der Vereinsgeschichte. Das Fanionteam des FC Bülach erreichte sechs Mal den Titel eines Gruppenmeisters in der 2. Liga. In der Saison 1994/1995 gelang nach 31 Jahren erstmals der Aufstieg in die 1. Liga. Nach dem Abstieg (1998) stieg der Verein in der Saison 1999/2000 in die neugeschaffene 2. Liga auf. 

Die Frauenmannschaft spielt derzeit in der 3. Liga.

Der Club wurde im Jahr 1917 gegründet und trägt seine Heimspiele im Stadion Erachfeld aus, das im Jahre 1963 eingeweiht wurde. Die Kapazität beträgt 3500 Stehplätze und 144 überdachte Sitzplätze. Hinter der Haupttribüne steht ein Trainingsplatz mit Kunstrasen seit 2011 zur Verfügung.

Der FC Bülach in der Meisterschaft

Weblinks 
 Vereinsseite
 FC Bülach Herren 1
  Der FC Bülach in der Homepage des Fussballverbendes

Bulach, Fc
Sport (Bülach)
Organisation (Bülach)
Gegründet 1917